Стилус — інструмент у вигляді ручки для уводу команд у цифрові пристрої з сенсорним екраном.
 Стилус (стилос) — те ж саме, що й стиль, паличка для писання

Інше 
 Stylus — динамічна мова таблиць стилів
 Stylus — стара назва системи машинного перекладу ПРОМТ.
 Stylus — австралійський фанк- і соул-гурт

Див. також 
 Стиль (значення)